Горчи́ца бе́лая, или Английская белая горчица () — вид однолетних травянистых растений рода  семейства . Лекарственное, кормовое и медоносное растение.

Видовой эпитет «белая» происходит от цвета семян.

Ботаническое описание 

Однолетнее растение высотой 25—100 см.

Стебли жёстковолосистые, иногда почти голые, прямостоячие, вверху разветвлённые.

Нижние листья лировидно-перистонадрезанные, верхняя лопасть широкоовальная, состоящая из трёх долей, боковых лопастей — 2—3 пары; верхние листья на более коротких черешках, с меньшим числом лопастей и с более острыми их очертаниями; реже нижние листья рассечены на узкие доли; все жёстковолосистые, реже почти голые.

Цветки бледно-жёлтые или белые, собраны в многоцветковое (25—100 цветков) кистевидное соцветие; ноготок в 1½ раза короче отгиба. Цветоножки при плоде горизонтально отклонённые, реже восходящие, 0,8—1,3 см длиной. Растение насекомоопыляемое.

Плод — стручок, заполненный мелкими, круглыми семенами светло-жёлтого цвета. Стручки прямые или изогнутые, грубые, бугорчатые, обычно покрыты жёсткими оттопыренными волосками, 2—4 см длиной, с плоским мечевидным носиком, равным по длине створкам или длиннее их, реже несколько короче; иногда стручки с очень короткими створками и 1—2-семянные.

Зацветает через 40 дней после посева и цветет на протяжении 20—30 дней.

Цветёт в июне — июле. Плоды созревают в августе.

Распространение и экология 
Родина горчицы белой — Средиземноморье, откуда она распространилась почти по всей Европе, Америке, попала в Индию, Японию. В настоящее время в диком виде встречается в Южной Европе (Греция, включая Крит, Италия, включая Сицилию и Сардинию, Франция, включая Корсику, Португалия, Испания), в Западной Азии (Кипр, Иран, Ирак, Израиль, Иордания, Ливан, Сирия, Турция), на севере Пакистана, в Северной Африке (Алжир, Египет, Ливия, Марокко, Тунис). На Украине встречается рассеянно, чаще в районах Полесья и лесостепи.

Как сорное растение распространено по всей территории России, кроме северных районов.

Горчица белая — растение длинного дня, холодостойкое, с коротким вегетационным периодом, высоким коэффициентом размножения. Эти свойства обеспечивают высокую адаптационную способность растений к условиям северо-запада Нечернозёмной зоны России. Продолжительность 80—98 суток, что на 7—21 суток меньше, чем в средней полосе России. В засушливые годы длина вегетационного периода сокращается, а во влажные и прохладные удлиняется. Растение не требовательно к теплу: семена начинают прорастать при температуре 1—2 °С, всходы переносят заморозки до —6 °С. Растение влаголюбиво, произрастает на разных типах почвы, за исключением тяжелых, заплывающих и с повышенной кислотностью. Относительно малотребовательно к почвам. Хорошо отзывается на летние осадки и внесение органических, минеральных удобрений.

На плодородных почвах или при внесении навоза и минеральных удобрений даёт довольно высокий урожай зелёной массы от 150—250 ц/га.

Всходы и молодые растения повреждаются крестоцветной блошкой, а бутоны разными жуками-семяедами.

Растительное сырьё

Химический состав 
Семена содержат 16,5—38,5 % жирного масла и приблизительно 0,2—1 % эфирного (горчичного) масла, синальбин (около 2,5 %), белки, минеральные вещества (до 10 %), фермент мирозин. В состав масла входят гликозид синальбин, слизь, кислоты (эруковая, олеиновая, линолевая, пальмитиновая, арахиновая, линоленовая). Масло представляет собой жидкость тёмно-жёлтого цвета с приятным запахом и характерным своеобразным горьковатым вкусом.

Фармакологическое действие 
Семена горчицы издавна используются в медицине. Из них изготавливается горчичный порошок, из которого готовится горчичное тесто, используемое в качестве горчичного пластыря для уменьшения болей при ревматизме. Семена горчицы белой используются и при различных болезнях — склерозе сосудов, гипертонии, заболеваниях печени и жёлчного пузыря, расстройствах пищеварения, метеоризме, ревматизме, ишиасе и кожных экземах.

Растение ядовито.

Значение и применение

В кулинарии 
Горчица белая имеет в основном значение масличной культуры, масло весьма стойко и при хранении долго не прогоркает, его используют в пищевой, технической и химико-фармацевтической отраслях промышленности. Масло особенно ценится в хлебопечении и консервном производстве. Обезжиренный порошок добавляется к порошку столовой горчицы как фиксатор запаха. Значительное количество семян используется в пищевой промышленности для производства различных видов смесей, специй и пряностей для консервирования овощей и грибов. Но самое большое количество их используется для приготовления столовой горчицы.

Семена горчицы белой обладают более нежным и пикантным вкусом в сравнении с горчицей чёрной и сарептской. Горчичное семя используется в целом или в молотом виде для консервировании овощей, грибов, рыбы, для приготовлении блюд из овощей (белокочанной и краснокочанной капусты), мясных супов, фаршей и т. п. Горчичный порошок употребляется для приготовлении говяжьего и свиного мяса, различной дичи, холодных и горячих подливок. Горчица — хороший эмульгатор, так как служит защитным покрытием при тепловой обработке мяса домашней птицы, телятины и рыбы. При этом горчица не только предотвращает вытекание мясного сока, но и ароматизирует его.

Семена горчицы белой практически лишены запаха и обладают более пикантным вкусом. Однако, приготовленная из них столовая горчица по своему качеству ниже, чем из чёрной и сизой горчицы и нуждается в дополнительной ароматизации другими пряностями.

В медицине 
Употребление горчицы в пищу способствует нормализации пищеварения. Ещё во времена Гиппократа и Галена горчицу ценили как хорошее отхаркивающее и противокашлевое средство, а также как пряно-вкусовое растение, улучшающее переваривание пищи и аппетит.

Семена горчицы издавна пользовались большой популярностью в народной медицине различных народов. Их применяли как отвлекающее при зубной боли, противолихорадочное средство, при пневмонии, воспалении гланд, бронхитах и невралгии, ипохондрии, желтухе, атонии кишечника, запорах, метеоризме, хроническом ревматизме, подагре, геморрое, для обострения зрения и слуха.

В современной медицине горчица белая практически не применяется.

Прочее 
На пастбище и в виде зелёной подкормки до цветения хорошо поедается свиньями и немного хуже крупно рогатым скотом. Период хорошего поедания не превышает 15—18 дней. Вероятно, можно улучшить поедаемость при посеве вместе с горохом, викой, чиной. Скошенная в начале цветения улучшает качество молока и масла, которое приобретает приятный жёлтый цвет.

Жмых содержит много белка и жира. Однако, скармливать его следует только после соответствующей запарке в ограниченном количества, лучше в смеси с другими кормами. Жмых выделяет аллиловое горчичное масло, которое воспаляет слизистую оболочку пищевода животного. Зелёная масса содержит много протеина, витаминов и минеральных веществ.

Культивируется ради содержащегося в семенах масла, в основном на севере Западной Европы, в России главным образом в средней полосе страны.

На севере Индии горчица белая выращивается как садовая культура, а молодые листья употребляются как овощи в зимний период.

Значение горчицы белой в пчеловодстве 
Горчица белая является важнейшим медоносным растением, даёт нектар и пыльцу. Мёд бледно-жёлтого цвета, а засахаренный — кремового, имеет пикантный вкус и приятный аромат, но для зимовки пчёл непригоден, так как он быстро кристаллизуется. Сахара в нектаре до 18 %. Общая мёдопродуктивность до 40 кг с гектара посевов. По другим данным мёдопродуктивность с одного гектара в жаркое лето составляет 80—110 кг. Чем выше влажность воздуха, тем больше нектара выделяют цветы. Рекомендуется для культивирования в условиях Среднего Предуралья.

Продуктивность мёда значительно колеблется от экологических условий, технологии возделывания, особенности и других факторов. В Московской области при посеве 29 апреля растения белой горчицы выделяли 152 кг/га сахара с нектаром, 14 мая — 50 и 29 мая —60 кг/га. В Рязанской области соответственно 20 апреля — 134, 17 июня — 71/га. Продуктивность мёда в Приамурье составляла 30—35 кг/га, в Ульяновской области 40 кг/га. Таким образом, по мёдопродуктивности растение характеризуется двумя контрастными полюсами: от 20—35 до 152—341 кг/га.

Продуктивная дальность полёта пчёл на горчице белой 800—1000 метров. Для оптимального опыления требуется 2—4 пчелиных семей на 1 гектар. Использование медоносных пчёл на опылении горчицы белой дает возможность увеличивать медосбор и повышать урожайность семян.

В 2000—2002 годах сотрудниками Орловского государственного университета было изучено 42 сортообразца горчицы белой. Процессе эксперимента было установлено, что изменчивость пыльцевой продуктивности зависит от особенностей сорта, периода цветения и года изучения. Максимальное количество пыльцы в цветах горчицы образуется в период массового цветения и составляет в среднем за годы изучения 0,318 мг. Высокой пыльцевой продуктивностью цветка (0,301 ÷ 0,330 мг) характеризуется образцы сортов горчицы белой: к-4198 (Швеция), к-4131 (Удмуртия), к-4210 (Германия), к-4190 (Чехия). Пыльцевая продуктивность горчицы белой в условиях Орловской области значительно изменяется по годам от 102,6 кг/га (к-4164) в 2000 году до 532,6 кг/га (к-4186) в 2001 году и составляет в среднем 260,8 ÷ 396,0 кг/га.

Классификация

Таксономия 
Вид Горчица белая входит в род  семейства  порядка .

Разновидности 
Существует 3 разновидности:
  — натурализировалась повсюду
  — Марокко, Крым, Крит, Италия, включая Сицилию, Корсика, восток Испании
  — Северная Африка, Кипр, Израиль, Ливан, Сирия, Греция, Италия, Франция, восток Португалии, Испания

Примечания

Литература

Ссылки 

 

Капустные
Медоносы
Пряности
Лекарственные растения
Кормовые растения
Сорные растения
Флора Евразии
Флора Северной Америки
Растения, впервые описанные в книге Species Plantarum
Овощи